Уарочири:

 Уарочири — одна из 9 провинций перуанского региона Лима.
 Уарочири — рукопись, один из важнейших источников по истории Перу.